Der Kanton Targon war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Langon, im Département Gironde und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Targon.

Der Kanton Targon war 142,47 km² groß und hatte (1999) 5851 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 41 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 57 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 12 Meter in Bellefond und 118 Meter in Targon.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Targon
Aufgelöst 2015